Il doppio del torneo di tennis Andrezieux Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Julian Knowle e Jürgen Melzer che hanno battuto in finale Aleksandar Kitinov e Todd Perry 6-4, 65-7, 6-1.

Teste di serie 

 Ben Ellwood /  Stephen Huss (quarti di finale)
 Aleksandar Kitinov /  Todd Perry (finale)

 František Čermák /  Ota Fukárek (semifinali)
 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Andrezieux Challenger 2002